Wyszki peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Wyszki, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Wyszki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wyszki, une gmina de la voïvodie de Podlachie ;
 Wyszki, un village de la voïvodie de Podlachie, chef-lieu de la gmina précédente.